Csúcs-hegy ist der Name folgender Berge in Ungarn:

 Csúcs-hegy (Tihany), am nördlichen Ufer des Balatons
 Csúcs-hegy (Budapest), im Nordwesten von Budapest